Il doppio del Milan Indoor 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrea Gaudenzi e Goran Ivanišević erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Gaudenzi con Marc Rosset e Ivanišević con Saša Hiršzon.

Gaudenzi e Rosset hanno perso nel 1º turno contro Pablo Albano e Peter Nyborg, così come Hirszon e Ivanišević contro David Adams e Andrej Ol'chovskij.

Albano e Nyborg hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Adams e Olhovskiy.

Teste di serie
 Guy Forget /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (semifinali)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 Marius Barnard /  Piet Norval (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Milan Indoor 1997
ATP Tour 1997